Вале́рий Никола́евич Бру́мель () — советский прыгун в высоту, олимпийский чемпион 1964 года, чемпион Европы 1962 года, экс-рекордсмен мира, заслуженный мастер спорта СССР (1961), , . Член КПСС в 1964—1989 гг, член ЦК ВЛКСМ.

Биография 
Валерий Николаевич Брумель родился 14 апреля 1942 года в семье начальника геологоразведывательной партии Николая Александровича Брумеля и инженера-геолога Людмилы Яковлевны Колкуновой в селе Толбузино Толбузинского сельсовета Тыгдинского района Читинской области, ныне сельсовет воходит в Магдагачинский район Амурской области. Отец — имел немецкие или английские корни, мать — русская.

В ряде источников указывается: место рождения — село Разведки Тыгдинского района Амурской области. Однако село Разведки упоминается в интернете только в связи с Валерием Брумелем, больше никаких данных о нём не имеется. Иначе говоря, такого населённого пункта в России нет. Между тем Валерий Брумель родился… просто в разведке. Дело в том, что отец спортсмена Николай Брумель в те годы возглавлял геологические партии. Возможно, его супруга Людмила Колкунова родила ребёнка в каком-нибудь стационарном лагере геологической разведки. Когда Валерию было два года, семья уже проживала в селе Толбузино́ Тыгдинского района Читинской области, который он сам в автобиографии указывает как место рождения.

В 1944 году в селе Толбузино́ появился на свет брат Валерия Брумеля — Олег (1944—2005), а в 1952 году в Ростове-на-Дону — брат Игорь.

В 1954 году семья переехала в город Ворошиловград (ныне Луганск) Украинской ССР. Здесь Валерий начал всерьёз заниматься спортом. Школьный учитель физкультуры Григорий Головин в летнем лагере предложил Валерию поучаствовать в соревнованиях по прыжкам в высоту, а увидев результат, позвал в секцию легкой атлетики. В 1956 стал чемпионом города Ворошиловграда по прыжкам в высоту с результатом 1 м 60 см. В 1957 на Первенстве Украины среди школьников в Одессе стал серебряным призёром с результатом 1 м 75 см.

 1958 — Вступил в ряды ВЛКСМ.
 1959 — Взял высоту 200 см (12.04.59). Мастер спорта (201 см).
 В 1959 поступил в Институт физкультуры в Харькове, но вскоре ушёл из-за отсутствия условий для тренировок. Во время учёбы в Харькове тренировался у Игоря Фёдоровича Степанова. В 1959 переехал во Львов. Работал на жиркомбинате и тренировался под руководством Дмитрия Ивановича Оббариуса. В 1960 году был приглашён в Москву на зимнее Первенство СССР. Главными соперниками были Игорь Кашкаров и Роберт Шавлакадзе.

 1960 — Владимир Михайлович Дьячков — старший тренер сборной страны по прыжкам в высоту пригласил Брумеля в сборную команду СССР. В том же году на XVII летних Олимпийских играх в Риме Брумель завоевал «серебро» в соревнованиях по прыжкам в высоту с результатом 2 м 16 см и поступил в Московский институт физической культуры, который окончил в 1967 году.
 1961 — 29 января. Ленинград. Всесоюзные студенческие соревнования. Улучшил мировой рекорд американца Джона Кёртиса Томаса для закрытых помещений сразу на 5,5 сантиметра − 2 м 25 см. Этот результат также превышает на три сантиметра мировой рекорд для открытых стадионов 2 м 22 см. Присвоено звание Заслуженный мастер спорта СССР.

 1961 — Февраль. США. Трижды встречался с Джоном Томасом и начисто переиграл его в трёх поединках. Нью-Йорк. «Мэдисон-сквер-гарден», показав 2 м 18,4 см, стал первым в истории легкоатлетом-иностранцем, завоевавшим титул чемпиона США.
 1961 — Чемпион СССР.

 1961 — 14 июля. Кубок Москвы. Мировой рекорд 2 м 23 см
 1961 — 18 июля. Лужники. Легкоатлетический матч СССР — США. Покорил высоту 2 м 24 см, Джон Томас взял высоту 2 м 19 см. Брумель посвятил свою победу предстоящему XXII съезду КПСС, проходившему с 17 по 31 октября 1961 года — самому длительному из послевоенных съездов партии.

 1961 — Август. София, Народная Республика Болгария. II летняя Универсиада. Чемпион с мировым рекордом 225 см.

 1961 — Признан лучшим спортсменом мира.
 1962 — Двукратный чемпион СССР. Чемпион Европы с результатом 2 м 18 см. Пало-Альто, Калифорния, США. Легкоатлетический матч СССР — США. Победил с мировым рекордом 2 м 26 см. Ему были присуждёны высшие награды мирового спорта — «приз Хелмса» и «Золотая каравелла Колумба».
 1962 — 29 сентября, Москва. Новый мировой рекорд — 2 м 27 см.

 1963 — Трёхкратный чемпион СССР.
 1963 — 21 июля. Москва. Лужники. Матч СССР — США. Присутствовал Хрущёв. Брумель выиграл у Джона Томаса с мировым рекордом 2 м 28 см, который продержался 8 лет.

 1964 — XVIII летние Олимпийские игры в Токио. Золотая медаль с результатом 2 м 18 см в соревнованиях по прыжкам в высоту.
 1964 — Вступил в КПСС.
 1965 — Первая жена, Светлана Лазарева, родила сына.
 1965 — 5 октября попал в автоаварию: однокурсница Тамара Голикова из Московского института физкультуры подвозила Брумеля до его дома на мотоцикле «Ява». Около 8 часов вечера на одном из поворотов на набережной Яузы при въезде в тоннель колеса проскользнули в луже, мотоцикл потерял опору, и Брумель вылетел с сиденья и правой ногой ударился в железобетонный столб. На попутном «Запорожце» доставлен в больницу при НИИ им. Н.В. Склифосовского, где Иван Иванович Кучеренко собрал по кусочкам висевшую на одних сухожилиях раздроблённую правую ступню Валерия; целый год врачи боролись с угрозой ампутации ноги; за три года перенёс 25 малых и 7 крупных операций, но оставался на костылях. Ушла жена Светлана, оставив сына.
 1967 — Несмотря на болезнь, окончил Центральный институт физической культуры.
 1968 — В клинике Г. А. Илизарова в городе Кургане за 5 месяцев прошёл реабилитацию и снова начал тренироваться. Через два месяца, взял высоту 205 см. В том же году принял участие в торжественном открытии первых областных сельских олимпийских игр «Золотой колос» в селе Кетово Курганской области.
 1969 — Порвал коленную связку на левой толчковой ноге и снова лечился у Гавриила Абрамовича Илизарова, быстро восстановился.
 1970 — Преодолел высоту 209 см, порвал ахиллово сухожилие, получил инвалидность второй группы.
 1970 — Снялся в фильме «Спорт, спорт, спорт» режиссёра Элема Климова.

Уйдя из спорта занялся литературным творчеством.

 1972 — На киностудии «Мосфильм» был снят фильм «Право на прыжок» по сценарию Брумеля и Лапшина
 1972 — Мюнхен. XX летние Олимпийские игры. Валерий Брумель был приглашён в качестве гостя. В Шереметьево самолёт с В. Брумелем на борту был остановлен у взлётной полосы, он был снят с рейса. При обыске была обнаружена иностранная валюта. Скандал удалось замять, но путь за границу ему был закрыт.
 1973 — Женился на Олимпийской чемпионке по выездке Елене Владимировне Петушковой. Через полтора года брак распался.
 1974 — В апреле тесть Брумеля — Владимир Петрович Петушков, генерал-лейтенант, заместитель министра внутренних дел СССР, умер в результате неудачной операции.
 1974 — 29 мая родилась дочь, Влада Валериевна Петушкова. Воспитывалась без участия отца.
 1989 — Покинул ряды КПСС. Принял обряд крещения по православному канону.
 1992 — Женился. Жена Светлана, психиатр по профессии, родила сына Виктора.

Валерий Николаевич Брумель умер 26 января 2003 года в Городской клинической больнице имени С. П. Боткина в городе Москве после продолжительной болезни (рак). Похоронен , ныне в муниципальном округе Хамовники Центрального административного округа города Москвы.

Спортивные достижения 
 Олимпийский чемпион (1964),
 Серебряный призёр Олимпийских игр (1960).
 Чемпион Европы (1962 г., 2,16 м).
 Чемпион СССР (1961—1963).
 Установил 6 рекордов мира (последний в 1963 г.).

Чаще Брумеля никто из мужчин не устанавливал мировых рекордов в прыжках в высоту.

Награды и звания 
 Орден Трудового Красного Знамени, 30 марта 1965 года
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Заслуженный мастер спорта СССР, 1961 год
 Мастер спорта СССР, 1959 год
 Приз Хелмса, 1962 год
 Приз «Золотая каравелла Колумба», 1962 год
 Золотая медаль Международного олимпийского комитета, 1985 год, как лучший спортсмен в истории легкой атлетики.

В искусстве 
 Упоминается в стихотворении «Заповедь», Андрей Вознесенский ("Нужно, как Брумель, начать с «ни черта»), 1972 год.
 «Баллада об исцелении», Яков Вохменцев.
 В 1973 году был снят художественный фильм «Право на прыжок». Прототипом главного героя и соавтором сценария был Валерий Брумель.

Память 

 Некоммерческая организация Фонд «Высота Валерия Брумеля», ИНН 7709501553. Зарегистрирован 21 августа 2003 года, ликвидирован 21 сентября 2016 года.
 В июле 2012 года Аэрофлот назвал именем В. Брумеля один из новых самолётов Airbus A330-343 (серийный номер 1328, государственный и регистрационный опознавательный знак  VQ-BPJ).
 8 сентября 2018 года стадион «Центральный» в городе Кургане получил имя В. Н. Брумеля.

Литературное творчество 
В 1971 году Валерий Брумель написал книгу «Высота». В 1979 году в журнале «Молодая гвардия» вышел роман В. Брумеля «Не измени себе» (в соавторстве с А. Лапшиным). Затем этот роман был издан отдельной книгой, переведённой в дальнейшем на семь языков. С 1974 года В. Брумель работал с соавторами как драматург. Им написаны пьесы «Доктор Назаров» (посвящённая доктору Илизарову), «Олимпийская комедия», «Рёв трибун», «Не измени себе». Они с успехом шли на сценах Свердловского, Курганского, Таллиннского и других театров. К оперетте «Золотая каравелла» музыку написал Рауф Гаджиев.

Фильмография

Семья 
Родители: Николай Александрович Брумель и Людмила Яковлевна Колкунова — геологи, у Валерия старшая сестра Эмма и двое младших братьев: Олег (1944—2005) и Игорь (род. 1952).
 1-я жена, с 1963 года, Светлана Лазарева, занималась художественной гимнастикой. Брак распался после травмы Брумеля, в 1968 году её лишили родительских прав.
 Сын Александр (род. 1965)
 2-я жена, с 1973 года, Елена Владимировна Петушкова (17 ноября 1940 — 8 января 2007), спортсменка-конник, чемпионка и двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, кандидат биологических наук. Вскоре брак распался.
 Дочь Влада (род. 29 мая 1974)
 3-я жена, с 1992 года, Светлана Григорьевна Белоусова, психиатр.
 Сын Виктор (род. 8 октября 1992). Окончил Московский государственный университет, имеет два образования — экономическое и спортивная журналистика. Работает на телевидении «Останкино»; прыгал с шестом, Мастер спорта России.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1960 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1964 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1964 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Прыгуны в высоту СССР
Рекордсмены мира в лёгкой атлетике
Члены ЦК ВЛКСМ
Вышедшие из КПСС
Спортсмены Луганска
Персоналии:Харьков
Персоналии:Львов
Умершие от рака